Пемері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на захід від Парижа, 200 км на захід від Ренна, 17 км на південний захід від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 353 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 817,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сайт мерії
 [ Розташування муніципалітету Пемері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер